Fuyang bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Fuyang (阜阳市) in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Fuyang
 den Stadtbezirk  Fuyang (富阳区) der bezirksfreien Stadt Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Fuyang (Hangzhou)
 die Großgemeinde Fuyang (浮洋镇) im Kreis Chao’an in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Fuyang (Chao'an) 
 die Großgemeinde Fuyang (富阳镇) im Autonomen Kreis Fuchuan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Fuyang (Fuchuan)
 die Großgemeinde Fuyang (涪洋镇) im Autonomen Kreis Wuchuan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Fuyang (Wuchuan)